Gintowt – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 271 osób.

Znani Gintowtowie 
 Aleksander Gintowt-Dziewałtowski (1821–1889) – duchowny katolicki
 Antoni Gintowt (1901–1942) – działacz komunistyczny
 Eugeniusz Gintowt-Dziwiłł (1896-) – oficer
 Edward Gintowt-Dziewiałtowski (1899–1965) – polski prawnik, profesor prawa rzymskiego
 Ignacy Gintowt-Dziewałtowski (1888–1925) – działacz polityczny
 Kazimierz Gintowt-Dziewiałtowski (1892–1936) – urzędnik samorządowy II RP
 Maciej Gintowt (1927–2003) – architekt, przedstawiciel modernizmu, profesor Politechniki Warszawskiej, członek PAU
 Magdalena Gintowt Juchniewicz (ur. 1976) – malarka, grafik, poetka, krytyk sztuki
 Maria Gintowt-Jankowicz (ur. 1939) – prawnik, sędzia TK
 Witold Gintowt-Dziewałtowski (ur. 1949) – polityk, prezydent Elbląga, poseł, senator

Zobacz też

Przypisy